Референдум у Греції:

 Референдум у Греції 1974
 Референдум у Греції 2015